Lincoln County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Lincoln County (Arkansas)
 Lincoln County (Colorado)
 Lincoln County (Georgia)
 Lincoln County (Idaho)
 Lincoln County (Kansas)
 Lincoln County (Kentucky)
 Lincoln County (Maine)
 Lincoln County (Minnesota)
 Lincoln County (Mississippi)
 Lincoln County (Missouri)
 Lincoln County (Montana)
 Lincoln County (Nebraska)
 Lincoln County (Nevada)
 Lincoln County (New Mexico)
 Lincoln County (North Carolina)
 Lincoln County (Oklahoma)
 Lincoln County (Oregon)
 Lincoln County (South Dakota)
 Lincoln County (Tennessee)
 Lincoln County (Washington)
 Lincoln County (West Virginia)
 Lincoln County (Wisconsin)
 Lincoln County (Wyoming)

Siehe auch:
 Lincolnshire, England
 Lincoln Parish, Louisiana